Biografies:
 Leandre de Sevilla, bisbe i sant
 Leandre de Milet, historiador grec.
 Mitologia:
 Leandre